Claudiomiro Estrais Ferreira (1950), ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante
 Claudiomiro Salenave Santiago (1971), ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro

Ver também

Desambiguações de prenomes